Dit is een pagina over voetbalclub Feyenoord in het seizoen 2020/21.

Selectie 

Bijgewerkt tot en met .
<div style="overflow-x:auto;">
{| class="wikitable" style="font-size:88%;text-align:center; valign="middle;"
! colspan="19"|*  = Aanvoerder |  = Blessure |  = Geschorst | Leeftijden op 1 juli 2020
|-
! rowspan="4"  | Nr. !! rowspan="4" | nat !! rowspan="4" |  !! rowspan="4" | Naam
| colspan="10"| Huidig seizoen
! rowspan="4" | Seizoen !! rowspan="4" | Vorige club !! rowspan="4" | Debuut(Competitiedebuut) !! rowspan="4" | Debuutwedstrijd(Competitiedebuut wedstrijd) !! rowspan="4" | Opmerkingen
|-
| colspan="10"| Totaal bij Feyenoord
|-
! colspan="2"| Competitie !! colspan="2"| Beker !! colspan="2"| Europees !! colspan="2"| Overig !! colspan="2"| Totaal
|-
! W !!  !! W !!  !! W !!  !! W !!  !! W !! 
|-
! !! !! !!colspan="16" align="left" style="padding-top:15px;" |Keepers
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 1 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |22||rowspan="2" |Justin Bijlow || 14 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 2 || 0 || 19 || 0 || rowspan="2" |6e || rowspan="2" align="left"| Jong Feyenoord || rowspan="2" align=left| 13 augustus 2017 || rowspan="2" align=left| Feyenoord - FC Twente, 2-1 || rowspan="2" |
|-
| 40 || 0 || 3 || 0 || 4 || 0 || 3 || 0 || 50 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 21 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |29||rowspan="2" |Nick Marsman || 21 || 0 || 2 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 26 || 0 || rowspan="2" |2e || rowspan="2" align="left"| FC Utrecht || rowspan="2" align=left| 28 november 2019(1 december 2019) || rowspan="2" align=left| Feyenoord -  Rangers FC, 2-2(Feyenoord - PEC Zwolle, 1-0) || rowspan="2" |
|-
| 23 || 0 || 2 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 30 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 30 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |22||rowspan="2" |Ramón ten Hove || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || rowspan="2" |5e || rowspan="2" align="left"| FC Dordrecht || rowspan="2" align=left| n.n.g. || rowspan="2" align=left|  || rowspan="2" |
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 49 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |18||rowspan="2" |Tein Troost || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || rowspan="2" |1e || rowspan="2" align="left"| Feyenoord –21 || rowspan="2" align=left| n.n.g. || rowspan="2" align=left|  || rowspan="2" |
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! !! !! !!colspan="16" align="left" style="padding-top:15px;" |Verdedigers
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 2 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |24||rowspan="2" |Bart Nieuwkoop || 15 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 19 || 0 || rowspan="2" |7e || rowspan="2" align="left"| Willem II || rowspan="2" align=left| 4 oktober 2015 || rowspan="2" align=left| De Graafschap - Feyenoord, 1-2 || rowspan="2" |
|-
| 60||0||8||0||12||0||1||0||81||0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 3 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |25||rowspan="2" |Sven van Beek || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || rowspan="2" |9e || rowspan="2" align="left"| Jong Feyenoord/Excelsior || rowspan="2" align=left| 30 januari 2013(18 augustus 2013) || rowspan="2" align=left| PSV - Feyenoord, 2-1(Ajax - Feyenoord, 2-1) || rowspan="2" | Werd op 1 februari 2021 verhuurd aan Willem II
|-
| 116||3||19||2||16||1||2||0||153||6
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 4 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |23||rowspan="2" |Marcos Senesi || 32 || 3 || 2 || 0 || 5 || 0 || 2 || 0 || 41 || 3 || rowspan="2" |2e || rowspan="2" align="left"| || rowspan="2" align=left| 22 september 2019 || rowspan="2" align=left| FC Emmen - Feyenoord, 3-3 || rowspan="2" |
|-
| 48||4||6||1||10||0||2||0||66||5
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 5 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |27||rowspan="2" |Ridgeciano Haps || 21 || 3 || 2 || 0 || 3 || 1 || 2 || 0 || 28 || 4 || rowspan="2" |4e || rowspan="2" align="left"| AZ || rowspan="2" align=left| 5 augustus 2017(13 augustus 2017) || rowspan="2" align=left| Feyenoord - Vitesse, 1-1(Feyenoord - FC Twente, 2-1) || rowspan="2" |
|-
| 69 || 5 || 8 || 1 || 15 || 1 || 3 || 0 || 95 || 7
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 14 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |21||rowspan="2" |George Johnston || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || rowspan="2" |2e || rowspan="2" align="left"| Liverpool FC || rowspan="2" align=left| 12 september 2020 || rowspan="2" align=left| PEC Zwolle - Feyenoord, 0-2 || rowspan="2" | Werd op 22 januari 2021 verhuurd aan Wigan Athletic
|-
|4||0||0||0||0||0||0||0||4||0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 15 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |20||rowspan="2" |Tyrell Malacia || 26 || 0 || 2 || 0 || 3 || 0 || 2 || 0 || 33 || 0 || rowspan="2" |4e || rowspan="2" align="left"| Jong Feyenoord || rowspan="2" align=left| 6 december 2017(13 december 2017) || rowspan="2" align=left| Feyenoord -  Napoli, 2-1(Feyenoord - sc Heerenveen, 1-1) || rowspan="2" |
|-
| 66 || 3 || 9 || 0 || 10 || 0 || 2 || 0 || 87 || 3
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 22 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |19||rowspan="2" |Lutsharel Geertruida || 30 || 5 || 2 || 2 || 5 || 1 || 0 || 0 || 37 || 8 || rowspan="2" |4e || rowspan="2" align="left"| Jong Feyenoord || rowspan="2" align=left| 25 oktober 2017(23 december 2018) || rowspan="2" align=left| Feyenoord - AVV Swift, 4-1(ADO Den Haag - Feyenoord, 2-2) || rowspan="2" |
|-
| 49 || 5 || 7 || 2 || 12 || 2 || 0 || 0 || 69 || 8
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 25 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |27||rowspan="2" |Uroš Spajić || 19 || 0 || 1 || 0 || 6 || 0 || 1 || 0 || 27 || 0 || rowspan="2" |1e || rowspan="2" align="left"| FK Krasnodar || rowspan="2" align=left| 4 oktober 2020 || rowspan="2" align=left| Willem II - Feyenoord, 1-4 || rowspan="2" | Werd op 15 september 2020 gehuurd van FK Krasnodar.
|-
| 19 || 0 || 1 || 0 || 6 || 0 || 1 || 0 || 27 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 33 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |32||rowspan="2" |Eric Botteghin || 23 || 1 || 1 || 0 || 4 || 0 || 2 || 0 || 30 || 1 || rowspan="2" |6e || rowspan="2" align="left"| FC Groningen || rowspan="2" align=left| 23 augustus 2015 || rowspan="2" align=left| Feyenoord - Vitesse, 2-0 || rowspan="2" |
|-
| 133 || 9 || 14 || 3 || 20 || 3 || 5 || 0 || 172 || 15
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 45 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |19||rowspan="2" |Denzel Hall || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || rowspan="2" |2e || rowspan="2" align="left"| Jong Feyenoord || rowspan="2" align=left| n.n.g. || rowspan="2" align=left|  || rowspan="2" |
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 47 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |18||rowspan="2" |Ramon Hendriks || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || rowspan="2" |2e || rowspan="2" align="left"| Jong Feyenoord || rowspan="2" align=left| n.n.g. || rowspan="2" align=left|  || rowspan="2" | Werd op 5 januari 2021 verhuurd aan NAC Breda
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 55 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |20||rowspan="2" |Ian Smeulers || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || rowspan="2" |1e || rowspan="2" align="left"| FC Dordrecht || rowspan="2" align=left| n.n.g. || rowspan="2" align=left|  || rowspan="2" | Werd op 1 februari 2021 verhuurd aan Willem II
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! !! !! !!colspan="16" align="left" style="padding-top:15px;" |Middenvelders
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 6 ||rowspan="2" | ||rowspan="2" |26||rowspan="2"|Mark Diemers || 29 || 3 || 2 || 0 || 6 || 0 || 1 || 0 || 38 || 3 || rowspan="2" |1e || rowspan="2" align="left"| Fortuna Sittard || rowspan="2" align=left| 12 september 2020 || rowspan="2" align=left| PEC Zwolle - Feyenoord, 0-2 || rowspan="2" |
|-
| 29 || 3 || 2 || 0 || 6 || 0 || 1 || 0 || 38 || 3
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 8 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |30||rowspan="2" |Leroy Fer || 25 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 29 || 0 || rowspan="2" |7e || rowspan="2" align="left"| (  ) Swansea City || rowspan="2" align=left| 2 december 2007 || rowspan="2" align=left| Feyenoord - Heracles Almelo, 6-0 || rowspan="2" |
|-
| 151 || 16 || 18 || 2 || 16 || 3 || 4 || 0 || 189 || 21
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 20 ||rowspan="2" | ||rowspan="2" |27||rowspan="2" |João Carlos Teixeira || 18 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 1 || 0 || 23 || 0 || rowspan="2" |1e || rowspan="2" align="left"| Vitória Guimarães || rowspan="2" align=left| 20 september 2020 || rowspan="2" align=left| Feyenoord - FC Twente, 1-1 || rowspan="2" |
|-
| 18 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 1 || 0 || 23 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 23 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |19||rowspan="2" |Orkun Kökçü || 22 || 3 || 1 || 0 || 6 || 1 || 2 || 0 || 31 || 4 || rowspan="2" |3e || rowspan="2" align="left"| Jong Feyenoord || rowspan="2" align=left| 27 september 2018(9 december 2018) || rowspan="2" align=left| VV Gemert - Feyenoord, 0-4(FC Emmen - Feyenoord, 1-4)  || rowspan="2" |
|-
| 55 || 8 || 6 || 1 || 15 || 2 || 2 || 0 || 78 || 11
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 28 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |31||rowspan="2" |Jens Toornstra || 31 || 8 || 2 || 0 || 6 || 0 || 2 || 0 || 41 || 8 || rowspan="2" |7e || rowspan="2" align="left"| FC Utrecht || rowspan="2" align=left| 31 augustus 2014 || rowspan="2" align=left| FC Twente - Feyenoord, 0-0 || rowspan="2" |
|-
| 200||52||22||2||33||5||7||1||262||60
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 35 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |19||rowspan="2" |Wouter Burger || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2" |3e || rowspan="2" align="left"| Excelsior || rowspan="2" align="left"| 16 augustus 2018(15 mei 2019) || rowspan="2" align="left"| Feyenoord -  AS Trenčín, 1-1(Fortuna Sittard - Feyenoord, 1-4) || rowspan="2" | Werd op 2 oktober 2020 verhuurd aan Sparta Rotterdam
|-
| 8 || 0 || 1 || 0 || 5 || 1 || 0 || 0 || 14 || 1
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 43 ||rowspan="2" | /  ||rowspan="2" |20||rowspan="2" |Achraf El Bouchataoui || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 5 || 0 || rowspan="2" |3e || rowspan="2" align="left"| FC Dordrecht || rowspan="2" align=left| 4 april 2021 || rowspan="2" align=left| Feyenoord - Fortuna Sittard, 2-0  || rowspan="2" |
|-
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 5 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 59 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |21||rowspan="2" |Jordy Wehrmann || 7 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 9 || 0 || rowspan="2" |4e || rowspan="2" align="left"| FC Dordrecht || rowspan="2" align=left| 25 oktober 2020 || rowspan="2" align=left| RKC Waalwijk - Feyenoord, 2-2 || rowspan="2" | Werd op 3 februari 2021 verhuurd aan FC Luzern
|-
| 7 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 9 || 0
|-
! !! !! !!colspan="16" align="left" style="padding-top:15px;" |Aanvallers
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 7 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |29||rowspan="2" |Luciano Narsingh || 9 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 11 || 1 || rowspan="2" |2e || rowspan="2" align="left"| (  ) Swansea City || rowspan="2" align=left| 4 augustus 2019 || rowspan="2" align=left| Feyenoord - Sparta Rotterdam, 2-2  || rowspan="2" | Werd op 22 januari 2021 verhuurd aan FC Twente
|-
| 24||3||2||2||11||1||0||0||37||6
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 9 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |29||rowspan="2" |Nicolai Jørgensen || 23 || 5 || 1 || 0 || 3 || 0 || 2 || 0 || 28 || 5 || rowspan="2" |5e || rowspan="2" align="left"| FC Kopenhagen || rowspan="2" align=left| 31 juli 2016(7 augustus 2016) || rowspan="2" align=left| Feyenoord - PSV, 0-1(FC Groningen - Feyenoord, 0-5)  || rowspan="2" |
|-
| 118||48||14||6||15||4||4||0||151||58
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 10 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |28||rowspan="2" |Steven Berghuis || 31 || 18 || 2 || 1 || 6 || 1 || 2 || 1 || 41 || 21 || rowspan="2" |5e || rowspan="2" align="left"| Watford || rowspan="2" align=left| 7 augustus 2016 || rowspan="2" align=left| FC Groningen - Feyenoord, 0-5 || rowspan="2" |
|-
| 149||70||19||11||27||5||4||1||199||87
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 11 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |29||rowspan="2" |Bryan Linssen || 29 || 8 || 2 || 2 || 6 || 0 || 1 || 1 || 38 || 11 || rowspan="2" |1e || rowspan="2" align="left"| Vitesse || rowspan="2" align=left| 12 september 2020 || rowspan="2" align=left| PEC Zwolle - Feyenoord, 0-2 || rowspan="2" |
|-
| 29 || 8 || 2 || 2 || 6 || 0 || 1 || 1 || 38 || 11
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 17 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |21||rowspan="2" |Luis Sinisterra || 20 || 3 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2 || 1 || 25 || 5 || rowspan="2" |3e || rowspan="2" align="left"| Once Caldas || rowspan="2" align=left| 12 augustus 2018  || rowspan="2" align=left| De Graafschap - Feyenoord, 2-0  || rowspan="2" |
|-
| 46||8||7||1||9||2||2||1||64||12
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 18 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |18||rowspan="2" | || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || rowspan="2" |3e || rowspan="2" align="left"| ADO Den Haag || rowspan="2" align=left| n.n.g. || rowspan="2" align=left| || rowspan="2" |  en vertrok op 16 september 2020 naar Leeds United.
|-
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 18 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |17||rowspan="2" |Aliou Baldé || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || rowspan="2" |1e || rowspan="2" align="left"| Diambars FC de Saly || rowspan="2" align=left| 20 maart 2021 || rowspan="2" align=left| Feyenoord - FC Emmen, 1-1  || rowspan="2" | Werd op 19 januari 2021 gekocht van Diambars FC de Saly
|-
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 19 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |20||rowspan="2" |Róbert Boženík || 15 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 16 || 1 || rowspan="2" |2e || rowspan="2" align="left"| MŠK Žilina || rowspan="2" align=left| 1 februari 2020 || rowspan="2" align=left| Feyenoord - FC Emmen, 3-0  || rowspan="2" |
|-
| 20||3||1||1||0||0||1||0||22||4
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 24 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |32||rowspan="2" |Lucas Pratto || 7 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 || 0 || rowspan="2" |1e || rowspan="2" align="left"| CA River Plate || rowspan="2" align=left| 10 januari 2021 || rowspan="2" align=left| Sparta Rotterdam - Feyenoord, 0-2  || rowspan="2" | Werd op 1 januari 2021 gehuurd van CA River Plate
|-
| 7||0||1||0||0||0||0||0||8||0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 27 ||rowspan="2" |/||rowspan="2" |20||rowspan="2" |Christian Conteh || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || rowspan="2" |1e || rowspan="2" align="left"| FC St. Pauli || rowspan="2" align=left| 25 oktober 2020 || rowspan="2" align=left| RKC Waalwijk - Feyenoord, 2-2 || rowspan="2" |
|-
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 40 ||rowspan="2" | / ||rowspan="2" |18||rowspan="2" |Marouan Azarkan || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2" |2e || rowspan="2" align="left"| Jong Feyenoord || rowspan="2" align=left| 15 september 2019 || rowspan="2" align=left| Feyenoord - ADO Den Haag, 3-2  || rowspan="2" | Werd op 1 februari 2021 verhuurd aan NAC Breda
|-
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 41 ||rowspan="2" | / ||rowspan="2" |18||rowspan="2" |Naoufal Bannis || 6 || 1 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || <s>9</s>' || 1 || rowspan="2" |2e || rowspan="2" align="left"| Jong Feyenoord || rowspan="2" align=left| 4 augustus 2019 || rowspan="2" align=left| Feyenoord - Sparta Rotterdam, 2-2 || rowspan="2" | Werd op 26 januari 2021 verhuurd aan FC Dordrecht.
|-
| 10 || 1 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 15 || 1
|-
| style="text-align:left;" rowspan="2" | 58 ||rowspan="2" |||rowspan="2" |21||rowspan="2" |Dylan Vente || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || rowspan="2" |4e || rowspan="2" align="left"| RKC Waalwijk || rowspan="2" align=left| (17 september 2017) || rowspan="2" align=left| (PSV - Feyenoord, 1-0) || rowspan="2" | Werd op 28 januari 2021 verhuurd aan Roda JC Kerkrade.
|-
| 24 || 4 || 5 || 3 || 3 || 0 || 1 || 0 || 33 || 7
|}</div>

 Technische en medische staf 

 Transfers 
 Transfers in de zomer Voor alle Eredivisietransfers, zie: Lijst van Eredivisie transfers zomer 2020/21 Transfers in de winterstop Voor alle Eredivisietransfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers winter 2020/21 Tenue 

 Gebeurtenissen 
 Juli 
Eind juli begint voor Feyenoord de voorbereiding op het nieuwe seizoen met de eerste training. Dit is een besloten training op 1908. Ondanks de beslotenheid, staan er enkele tientallen supporters op de nabijgelegen dijk te kijken, steken fakkels af en zingen de spelers toe. De nieuwe aankopen Mark Diemers en Bryan Linssen trainen voor het eerst mee, evenals de spelers die in het vorig seizoen verhuurd waren. Dit seizoen is er een duidelijkere wisselwerking met Feyenoord O21, waardoor er in roulatie spelers uit dat team meetrainen met het eerste elftal. Tijdens deze eerste training is dat verdediger Ian Smeulers. Afwezigen zijn er ook. Zo traint Steven Berghuis binnen na een luchtweginfectie, traint Luis Sinisterra apart van de groep en zijn Christian Conteh en Tyrell Malacia helemaal niet van de partij. Conteh is nog bezig de benodigde papieren in orde te brengen, terwijl Malacia herstellende is van een operatie.

 Augustus 
Tijdens de eerste open training in De Kuip op 5 augustus zijn er vanwege de coronapandemie 1.800 supporters welkom. Zij dienen hiervoor gratis kaartjes te reserveren en moeten zich aan de geldende richtlijnen houden. Zo moet er 1,5 meter afstand bewaard worden tussen verschillende huishoudens en mag er niet gezongen worden, vanwege de grotere kans van verspreiding het virus bij stemverheffing en gezang. Toch wordt er gezang gehoord, iets wat later door Mark Rutte als ongewenst en asociaal zal worden bestempeld. Eric Botteghin is er ook weer bij. Zijn contract was eerder afgelopen en na veel onderhandelingen werd dit toch verlengd. Justin Bijlow ontbreekt vanwege een blessure. Twee dagen voor het eerste oefenduel wordt bij een coronatest onder de spelers en stafleden een speler positief getest. Hij wordt direct in thuisquarantaine geplaatst en maakt tijdelijk geen deel uit van de selectie. Om welke speler het gaat wil Feyenoord niet zeggen in verband met het Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op zondag 9 augustus speelt Feyenoord het eerste oefenduel. In De Kuip is Sparta Rotterdam de tegenstander. In eerste instantie zouden er 7.000 supporters welkom zijn, maar door aangescherpte maatregelen en de gebeurtenissen tijdens de training werd dit door burgemeester Ahmed Aboutaleb beperkt tot 3.000 supporters. Ook dienen supporters een mondkapje te dragen, mag er niet gezongen worden en ook juichen bij een doelpunt is verboden. Drie keer moet het juichen die middag beperkt worden tot applaudisseren. Feyenoord weet deze wedstrijd te winnen met 3-0 door doelpunten van Róbert Boženík (2x) en Crysencio Summerville. Laatstgenoemde maakte hiermee zijn eerste doelpunt in De Kuip. Tijdens deze wedstrijd mist Feyenoord een lijst aan spelers, zoals Justin Bijlow, Luciano Narsingh, Steven Berghuis, Tyrell Malacia en Christian Conteh. Tijdens de wedstrijd valt Sven van Beek uit met een voetblessure en Crysencio Summerville met een enkelblessure, terwijl Orkun Kökçü en doelman Nick Marsman de wedstrijd met een blessure uitspelen. Een dag later wordt er weer bij een coronatest onder de spelers en stafleden een speler positief getest. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Twente in De Kuip wordt het gerucht dat Ridgeciano Haps in quarantaine zit met het coronavirus niet ontkracht door trainer Dick Advocaat. Beide ploegen treden met jonge ploegen aan. Bij Feyenoord maakt verdediger Ian Smeulers zijn officieuze debuut. Dit heeft alles te maken met de afwezigheid van zowel Tyrell Malacia als Ridgeciano Haps. Beide ploegen weten maar weinig te creëren. Negentig minuten en vele wissels later eindigt de wedstrijd zoals hij begon; 0-0. Een dag na de wedstrijd wordt Crysencio Summerville teruggezet naar Feyenoord O21, omdat hij en Feyenoord er niet uitkwamen over een nieuw contract. Daarbij heeft Feyenoord een deadline gegeven, die een dag eerder afliep.

Feyenoord reist vervolgens af naar Zuid-Duitsland voor een trainingskamp om in totaal vier oefenduels te spelen. Twee in Duitsland en twee in Oostenrijk. De selectie bestaat uit tweeëntwintig spelers, maar Marouan Azarkan, Jordy Wehrmann, Achraf El Bouchataoui en Ian Smeulers blijven achter in Nederland, evenals de geblesseerde Sven van Beek. Onder de eerste vier namen is er iemand met een positieve coronatest. Gezien het feit dat deze spelers veel contact met elkaar hebben gehad, blijven ze allemaal uit voorzorg thuis. Luis Sinisterra, Christian Conteh en Tyrell Malacia reizen wel mee af naar de oosterburen en ook Luciano Narsingh en Ridgeciano Haps zijn weer van de partij. Liam Kelly is er niet bij; hij was vorig seizoen al verhuurd aan Oxford United en dat wordt in dit seizoen voortgezet. In Duitsland wordt er gespeeld om de Cup der Traditiones. Dit is een mini-toernooi, waar Feyenoord in korte wedstrijden zal spelen tegen MSV Duisburg en Borussia Dortmund. Feyenoord speelt het toernooi met een ernstig uitgedunde selectie, aangezien Feyenoord de nodige spelers mist. Naast de al bekende namen, ontbreken Bart Nieuwkoop, Marcos Senesi en Ridgeciano Haps wegens blessures. Er worden twee wedstrijden van 2 maal 30 minuten gespeeld. De eerste wedstrijd, tegen Borussia Dortmund, wordt overtuigend gewonnen door de Rotterdammers. Nicolai Jørgensen (2x) en Eric Botteghin zorgen voor de Rotterdamse treffers, terwijl Axel Witsel iets terugdoet namens die gelen. In de blessuretijd weet doelman Justin Bijlow nog een strafschop van Erling Braut Håland te stoppen. Feyenoord wint dit eerste duel met 1-3. Waar Borussia Dortmund en MSV Duisburg nagenoeg twee verschillende elftallen op de been brengen, heeft Feyenoord deze mogelijkheid niet vanwege personele problemen. Feyenoord wisselt slechts 1 keer voorafgaand aan het tweede duel; Róbert Boženík komt Nicolai Jørgensen aflossen. In dit tweede duel weet Feyenoord opnieuw te overtuigen. Jens Toornstra en Luciano Narsingh maken de doelpunten. Tien minuten voor de rust valt Orkun Kökçü geblesseerd uit. Hij wordt noodgedwongen vervangen door Luciano Narsingh. In de rust wisselt Dick Advocaat nog tweemaal. Nick Marsman vervangt Justin Bijlow en de van een luchtweginfectie herstelde Steven Berghuis lost de geblesseerd geraakte Lutsharel Geertruida af. Laatstgenoemde was tien minuten voor het einde van de eerste helft geblesseerd uitgevallen, maar Steven Berghuis mocht vanwege zijn herstel niet langer dan 30 minuten spelen. Hierdoor speelde Feyenoord tien minuten met een man minder. MSV Duisburg doet nog wel wat terug, maar Feyenoord houdt stand en wint met 1-2. Hierdoor wint het ook het toernooi en neemt het de grote Cup der Traditiones mee naar huis. De volgende dag reist de ploeg af naar München.

 Wedstrijden 
 Opmerkingen bij de wedstrijden 
In alle Eredivisiewedstrijden en wedstrijden vanaf de kwartfinale van het toernooi om de TOTO KNVB Beker wordt er gebruikgemaakt van de video-assistent (VAR) en de assistent video-assistent (AVAR). Tevens mogen er tijdens officiële wedstrijden (Eredivisie, TOTO KNVB Beker en Europa League) tijdelijk per wedstrijd vijf wissels doorgevoerd worden. Deze vijf wissels mogen tijdens de wedstrijd in drie wisselmomenten en in de rust worden ingezet. Dit is om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt. Als er een verlenging plaatsvindt mag er voor een zesde keer gewisseld worden. Dit is een gevolg van de coronapandemie, welke nog meer invloed zal hebben op de wedstrijden. Zo mogen er maar een beperkt aantal toeschouwers in de stadions, mag er niet gejuicht en gezongen worden en moeten er in sommige wedstrijden mondkapjes gedragen worden door het publiek. Ook is het mogelijk dat er wedstrijden zonder publiek gespeeld worden. In principe is Steven Berghuis de aanvoerder, gevolgd door Leroy Fer. Als een speler tijdens een wedstrijd met twee gele kaarten uit het veld gestuurd wordt, volgt er een automatische schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd in dezelfde competitie en/of hetzelfde toernooi. Bij een directe rode kaart volgt er een straf vanuit de betreffende voetbalbond. In Nederland wordt de speler automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende wedstrijd, tenzij de speler de straf van de aanklager betaald voetbal en de tuchtcommissie niet accepteert. 

 Augustus 

 September 

 Oktober 

 November 

 December 

De winterstop begon op 28 december 2020

 Januari 
De winterstop duurde tot en met 7 januari 2021

 Februari 

 Maart 

 April 

 Mei 

 Statistieken 
 Vriendschappelijk 

 Cup of Traditions 
Eindstand

 Helden Cup  
Eindstand

 Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden 

 Eredivisie 
 Stand en punten historie 

 Eindstand 

 Thuis/uit-verhouding 2020/21 

 Kaarten en schorsingen 

Bij de 5e en de 10e en elke volgende gele kaart daarop volgt er 1 wedstrijd schorsing.
 Geen schorsing, maar telt wel mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).
 Wel schorsing, maar telt niet mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).

 Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden 

 TOTO KNVB beker 

 Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden 

 Toernooischema ** Doordat Feyenoord dit seizoen deelnam aan de groepsfase van de Europa League, was het vrijgesteld voor deze ronde.***''  Vanwege nieuwe en verlengde coronamaatregelen in Nederland werden alle amateurverenigingen uit het toernooi gezet, waardoor er nog te veel clubs nog in het toernooi zaten. Hierdoor werd er voor de tweede ronde geloot, daarbij werden negen clubs vrijgeloot.

 Play-off ticket UEFA Europa Conference League 
 Eindstand 

 Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden 

 Toernooischema 

 Europees 
 UEFA Europa League 
 Hoofdtoernooi 
 Groepsfase Eindstand Groep K en punten historie

Thuis/uit-verhouding 2020/2021

Kaarten en schorsingen

Bij de 3e gele kaart volgde er 1 wedstrijd schorsing.Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden'''

Totaal 
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2020/21 verwerkt.

Feyenoord naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2020/21